Суперкубок Естонії з футболу 2018 — 23-й розіграш турніру. Матч відбувся 23 лютого 2018 року між чемпіоном Естонії Флорою та ФКІ Левадія (оскільки наприкінці 2017 року клуби Левадія та переможець кубка Естонії ФКІ Таллінн об'єднались, то у суперкубок делегувався оновлений клуб ФКІ Левадія).

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway  
 Матч на transfermarkt
 Матч на jalgpall 

2018
Естонія
2018 в Естонії
Спортивні змагання в Таллінні